Аміфонте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на північний схід від Парижа, 130 км на схід від Ам'єна, 24 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 157 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 418,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Аміфонтен на сайті французького Національного інституту географії
 Аміфонтен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аміфонтен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена